Jacobabad (; ) ist eine Großstadt in der pakistanischen Provinz Sindh, ursprünglich Khangarh, dann 1847 von dem Offizier, Ingenieur und Beamten der britischen Ostindienkompanie John Jacob (1812–1858) neu angelegt. Sie liegt im gleichnamigen Distrikt im Norden der Provinz. Die Stadt hatte 2017 etwa 191.000 Einwohner.

Bevölkerungsentwicklung 
Die Einwohnerzahl ist in den vergangenen 50 Jahren enorm gestiegen, zuletzt mit einer Zuwachsrate von 1,7 % im Jahr:

Klimatabelle 
Jacobabad gilt als einer der heißesten Orte Südasiens. Bei der Hitzewelle in Südasien 2022 erreichten die Temperaturen dort am 30. April 49 °C. Nach einer leichten Abkühlungsphase Anfang Mai stiegen die Temperaturen Mitte Mai wieder. Am 14. Mai wurden in Jacobabad Höchsttemperaturen von 51 °C gemessen. Die Auswirkung der Hitze wird dadurch verstärkt, dass Bäume als Schattenspender in der Innenstadt und der Umgegend weitgehend abgeholzt und als Feuerholz verwendet wurden.

Siehe auch 
 Liste der Städte in Pakistan

Einzelnachweise 

Ort in Sindh